
Ку́оккая́рви () — озеро в Сортавальском районе, в юго-западной части Республики Карелия.

Общие сведения 
Вдоль северного берега проходит железнодорожная линия Куокканиэми — о. п. 246 км. На берегу озера расположены посёлки: Куокканиэми и Лавиярви.

В южную оконечность озера впадает протока, текущая из озёр Латваярви и Питкяярви.

Сток озера осуществляется через реку Хяркийоки в озеро Лавиярви, и далее через озеро Поляково в Ладожское озеро.

Рыбы: щука, плотва, лещ, налим, окунь, ёрш.

С финского языка название Куоккаярви переводится как «озеро в форме мотыги».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013124.

Галерея

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн озера Полякова
Озёра Сортавальского района